Název Holubí potok má více vodních toků:

 Holubí potok (přítok Desné) – pravostranný přítok Desné v okrese Šumperk
 Holubí potok (přítok Smědé) – levostranný přítok Smědé v okrese Liberec
 Holubí potok (přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Ružomberok